Nonnenloch ist ein Talname:

 Nonnenloch (Gaildorf), Quellklinge des Hagersbachs, rechter Zufluss des Kochers bei Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Nonnenloch (Mönchgut), Talmulde vom Zicker Berg zum Rügener Bodden auf der Halbinsel Mönchgut von Rügen bei Groß Zicker, Amt Mönchgut-Granitz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Nonnenklinge